Альф-Инге Расдаль Холанн(; род. 23 ноября 1972, Ставангер, Норвегия) — норвежский футболист, известный по выступлениям за «Лидс Юнайтед», «Ноттингем Форест» и сборную Норвегии. Участник чемпионата мира 1994 года.

Сын — нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

Клубная карьера 
Холанн начал карьеру, выступая за клуб «Брюне» из первого дивизиона. На протяжении трёх сезонов Альф-Инге пытался помочь своей команде выйти в Типпелигу, но каждый раз «Брюне» оставался в шаге от заветной путёвки.

В 1993 году Холанн перешёл в английский «Ноттингем Форест» из Премьер-лиги. 6 февраля, в матче против «Лестер Сити», он дебютировал за «лесников». В своём первом сезоне в Англии Альф-Инге нечасто проходил в основу и был дублёром Стюарта Пирса и Колина Купера. По итогам сезона 1992/93 клуб выбыл из Премьер-лиги, но год спустя вернулся обратно.

В 1997 году Холанн перешёл в «Лидс Юнайтед». Сумма трансфера составила 1,6 млн фунтов. 9 августа, в поединке против «Арсенала», он дебютировал за новый клуб. С южноафриканцем Лукасом Радебе Альф-Инге составил одну из самых надёжных защитных линий в чемпионате. В сентябре того же года, в дерби против «Манчестер Юнайтед», в столкновении с Роем Кином, Холанн нанёс капитану «Юнайтед» травму. Альф-Инге подумал, что ирландец симулирует и призвал его подняться, но Кина унесли с поля на носилках и он восстанавливался почти год. В 2000 году Холанн перешёл в «Манчестер Сити». В апреле 2001 года в манчестерском дерби Кин, не забывший о нанесённой травме, нанёс удар прямой ногой в правое колено норвежца, за что был удалён с поля. По итогам сезона «Сити» выбыл в Чемпионшип. Существует миф, согласно которому Холанн завершил карьеру из-за травмы, полученной после удара Кина, однако сам Альф-Инге это опровергает.

Международная карьера 
19 января 1994 года в товарищеском матче против сборной Коста-Рики Альф-Инге дебютировал за сборную Норвегии. В 1994 году Холанн был включен в заявку национальной команды на участие в чемпионате мира в США. На турнире он сыграл в матчах против сборных Мексики и Италии.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Брюне»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Манчестер Сити»